Laperousecythere är ett släkte av kräftdjur. Laperousecythere ingår i familjen Hemicytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Laperousecythere